Sir Sydney Chapman (1935-2014), politicien britannique conservateur ;
 Sydney Chapman (1888-1970), astronome et géophysicien britannique ;
 Sir Sydney John Chapman, (1871-1951) économiste britannique.